Jun Suzuki (ur. 1961) – japoński piłkarz
 Jun Suzuki (ur. 1989) – japoński piłkarz
 Jun Suzuki – japoński muzyk

Zobacz też